Нижче подається список сонат Доменіко Скарлатті для клавесину. Існує три каталоги, за якими ведеться нумерація сонат: 

 Каталог Ральфа Кірпатріка (1953; позначення K або Kk)
 Каталог Алессандро Лонго (1906; позначення L)
 Каталог Джорджіо Пестеллі (1967; позначення P).

Посилання 
 echambermusic.net 
 Ноти творів Доменіко Скарлатті   на сайті IMSLP

Твори Доменіко Скарлатті
Скарлатті
Твори для клавесина
Сонати Доменіко Скарлатті